Конкурс песни Евровидение 1986 — 31-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 3 мая 1986 года в городе Берген (Норвегия) на сцене Концертного зала имени Грига.

На первом месте оказалась 13-летняя бельгийка Сандра Ким с песней «J’aime la vie» («Я люблю жизнь»), принеся своей стране первую (и пока единственную) победу на конкурсе.

Телевидение СССР показало фрагменты конкурса в выпуске передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» от 30 мая 1986 года.

Место проведения 

Бе́рген () — второй по величине город Норвегии, столица фюльке Хордаланн и крупнейший город Западной Норвегии. Расположен на западе страны, на берегу Северного моря в регионе Мидтхорланн. Занимает Бергенский полуостров, защищённый от моря островами Аскёй, Холснёй и Сутра. До 1299 года являлся столицей Норвегии; сегодня — крупный порт, центр нефтяной промышленности.

Первый конкурс в Норвегии прошёл в Концертном зале имени Эдварда Грига, который был построен в 1978 году по проекту датского архитектора Кнуда Мунка, и является домом для Бергенского филармонического оркестра. Берген — самый северный город, принявший Евровидение.

Формат 
После того, как конкурс в соседней Швеции годом ранее провела Лилль Линдфорш, которая участвовала в конкурсе 1966 года, другая участница того конкурса — Осе Клевеланн, была назначена ведущей Евровидения в Норвегии.

Бельгийская певица Сандра Ким выиграла конкурс, принеся своей стране первую победу. После того, как выяснилось, что бельгийская делегация соврала по поводу возраста Ким, сказав, что ей 15 (о чём поётся и в самой песне), в то время, как на самом деле ей было 13, представители Швейцарии, занявшей второе место, опротестовали результаты конкурса. Победу у Бельгии не отобрали, но этот случай стал одним из тех, которые привели в итоге к правилу, запрещающему участие в конкурсе детям и подросткам, не достигшим 16 лет. Ким, таким образом, является самым молодым победителем Евровидения, и её рекорд не может быть побитым, поскольку это запрещается правилами.

Участвующие страны 

Конкурс на этот раз решили пропустить Италия, потерявшая в участии интерес, и Греция, отказавшаяся выступать, поскольку конкурс совпал со Страстной субботой. Грецию должна была представлять певица Полина Мисаилиду с песней «βάγκον λι» («Wagon-lit» — «СВ»).

Помимо возвращения Нидерландов и Югославии, пропустивших Евровидение-1985, в конкурсе 1986 года была и страна-дебютант. Ей оказалась Исландия, которая смогла принять участие после того, как в стране была установлена спутниковая связь с континентальной Европой.

Песня-победитель «J’aime la vie» побила рекорд по количеству баллов, набрав 176. Этот рекорд продержался до 1993 года. Песня от Люксембурга «L’amour de ma vie», открывшая вечер, была также 500-й песней, принявшей участие в конкурсе.

Вернувшиеся исполнители 
  — Эльпида (1979)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Рольф Соя
  — Никица Калоджера
  — Жан-Клод Пети
  — Эгиль Мунн-Иверсен
  — без дирижёра
  — Гуннар Тордарссон
  — Гарри ван Хооф
  — Мелих Кибар
  — Эдуардо Лейва
  — Атилла Шерефтуг
  — Йорам Цадок
  — Ноэл Килехан
  — Джо Карлье
  — Ханс Блюм
  — Мартин Форд
  — Рихард Остеррайхер
  — Андерс Берглунд
  — Эгиль Мунн-Иверсен
  — Осси Рунне
  — Колин Фречтер

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Фредерика Рьес
  — Энвер Петровци
  — Патрисия Лесьёр
  — Нина Матесон
  — Колин Берри
  — Гудрун Скуладоттир
  — Йоп ван Зейл
  — Умит Тунчаг
  — Матильде Харрин
  — Мишель Штокер
  — Ицхак Шимони
  — Джон Скехан
  — Жак Оливье
  — Кристоф Доймлинг
  — Анна Партелиду
  — Тилия Херольд
  — Агнета Бульме-Бёрьефорш
  — Бент Хениус
  — Сольвейг Херлин
  — Маргарида Андради

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1986 год в музыке